Из 458 указанных в таблице видов 3 являются вымершими, 4 находятся под критической угрозой исчезновения, 20 под угрозой, 15 уязвимы, 17 находятся в состоянии близком к уязвимому, для 32 сведения недостаточны.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Млекопитающие 
Соединенные Штаты являются родиной огромного множества видов дикой природы, но только часть из них, как правило, находится в заголовках новостей — те, которые являются наиболее распространенными, или наиболее знаковыми, или самыми уязвимыми.

Но есть некоторые достойные представители фауны, которые не получают такого же уровня внимания и мало известны для широкого круга людей. Ниже представлен список менее популярных, но очень важных и родных для США животных.

Птицы 

список 356789 видов птиц на территории США например: белоголовый орлан, беркут, индейка, виргинский филин, американский клювач, красный кардинал, американский бурый пеликан, голубая сойка, белая куропатка, странствующий дрозд.

Пресмыкающиеся 

Список 467888 видов пресмыкающиеся США например: миссисипский аллигатор, маисовый полоз, техасский гремучник, аризонский ядозуб, лисий лазающий полоз, американский крокодил, зелёный гремучник, мраморная черепаха, ромбический гремучник, рогатый гремучник.
 

США
Природа США